Malerkotla (auch Maler Kotla; ) ist eine Stadt (Municipal Council) des nordwestindischen Bundesstaates Punjab.

Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 135.424. 

Die Stadt befindet sich im Tiefland auf einer Höhe von  40 km südlich der Stadt Ludhiana im Distrikt Sangrur. Die Distrikthauptstadt Sangrur befindet sich 30 km südlich von Malerkotla. 

Malerkotla war früher die Hauptstadt des gleichnamigen Fürstenstaats.

Klima 
Das Klima in Malerkotla wird als lokales Steppenklima bezeichnet. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 640 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,4 °C.

Persönlichkeiten 
 Saeed Jaffrey (1929–2015), britischer Schauspieler indischer Herkunft

Einzelnachweise 

Municipal Council in Punjab (Indien)
Ort in Punjab (Indien)
Distrikt Sangrur
Ehemalige Hauptstadt (Asien)